Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Kendall () :
 le comté de Kendall, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Kendall, situé dans l'État du Texas.